Die Mannschaftseuropameisterschaften der Herren und Damen 1999 im Squash fanden vom 28. April bis 1. Mai 1999 in Linz in Österreich statt. Insgesamt traten 22 Mannschaften bei den Herren und 15 Mannschaften bei den Damen an. Bei den Herren handelte es sich um die 27. Auflage der Meisterschaft, bei den Damen um die 22. Austragung.

Bei den Herren und Damen setzten sich einmal mehr die Titelverteidiger aus England durch. Die Herrenmannschaft um Simon Parke, Paul Johnson, Chris Walker, Lee Beachill und Marcus Berrett besiegte im Finale Schottland mit den Spielern Peter Nicol, Martin Heath, John White und Stuart Cowie mit 3:1. Bei den Damen besiegten Cassie Jackman, Suzanne Horner, Stephanie Brind und Tania Bailey ihre deutschen Konkurrentinnen Sabine Schöne, Daniela Grzenia und Karin Berière im Endspiel mit 3:0.

Herren

Platzierungsspiele

Damen

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Platzierungsspiele

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

1999
Squashturnier 1999
Squashturnier in Österreich
Sportveranstaltung in Linz